Innerskäret kan syfta på följande platser:

Åland 

 Innerskäret (nordväst Kumlinge, Åland), 
 Innerskäret, del av Söjskär,

Se även
Innerskär